Die Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2015 war die 10. Austragung der Welttitelkämpfe im Rollstuhlcurling. Das Turnier fand vom 7. bis 14. Februar des Jahres erstmals in der finnischen Stadt Lohja, rund 60 Kilometer westlich der Hauptstadt Helsinki entfernt, statt. Gespielt wurde im Kisakallio Sports Institute.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.

Qualifikation 
 Gastgeber
 
 Die sieben Bestplatzierten der Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2013 (ohne Gastgeber)
 
 
 
 
 
 
 
 Die beiden Erstplatzierten aus dem Qualifikationsturnier 2014.

Teilnehmer

Tabelle der Round Robin 
Russland, China, Finnland und die Slowakei qualifizierten sich direkt für die Play-offs. Norwegen und Schweden stiegen aus der Weltmeisterschaftsgruppe ab. Deutschland und Schottland spielten den siebten Platz aus, der zur direkten Qualifikation zur nächsten Weltmeisterschaft berechtigt.

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 Samstag, 7. Februar 2015 17:00 Uhr

Runde 2 
 Sonntag, 8. Februar 2015 09:30 Uhr

Runde 3 
 Sonntag, 8. Februar 2015 15:30 Uhr

Runde 4 
 Montag, 9. Februar 2015 09:30 Uhr

Runde 5 
 Montag, 9. Februar 2015 15:30 Uhr

Runde 6 
 Dienstag, 10. Februar 2015 09:30 Uhr

Runde 7 
 Dienstag, 10. Februar 2015 15:30 Uhr

Runde 8 
 Mittwoch, 11. Februar 2015 09:30 Uhr

Runde 9 
 Mittwoch, 10. Februar 2015 15:30 Uhr

Platzierungsspiel 
 Donnerstag, 12. Februar 2015 15:30 Uhr

Play-off 
Die Play-offs wurden im Page-Playoff-System ausgetragen.

Erster gegen Zweiter 
 Donnerstag, 12. Februar 2015 15:30 Uhr

Dritter gegen Vierter 
 Donnerstag, 12. Februar 2015 15:30 Uhr

Halbfinale 
 Freitag, 13. Februar 2015 09:00 Uhr

Spiel um Bronzemedaille 
 Freitag, 13. Februar 2015 14:00 Uhr

Finale 
 Freitag, 13. Februar 2015 14:00 Uhr

Endstand

Weblinks 
 Offizielle Seite der WM 2015 wwhcc2015.curlingevents.com (englisch)
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Einzelnachweise 

2015
Weltmeisterschaft Rollstuhl
Sportveranstaltung in Finnland
Lohja
Behindertensport (Finnland)
Curling (Finnland)